Nostalgia může být:

 Nostalgie
 Nostalgia (album, The Jazztet) – album skupiny The Jazztet z roku 1988
 Nostalgia (album, Ivan Král) – album hudebníka Ivana Krále z roku 1995
 Nostalgia (album, July for Kings) – album skupiny July for Kings z roku 2005
 Nostalgia (album, Annie Lennox) – album zpěvačky Annie Lennox z roku 2014